Ein Weihnachtsmärchen steht für:

 Ein Weihnachtsmärchen (1973), deutscher Film von Bernd Eichinger
 Ein Weihnachtsmärchen (1982), australischer Zeichentrickfilm von Alex Buzo
 Ein Weihnachtsmärchen (1994), deutscher Zeichentrickfilm von Lutz Stützner und Olaf Thiede
 Ein Weihnachtsmärchen (2001), britisch-deutscher Zeichentrickfilm von Jimmy T. Murakami
 Ein Weihnachtsmärchen (2008), französischer Film von Arnaud Desplechin
 Ein Weihnachtsmärchen – Wenn alle Herzen schmelzen, deutscher Film von Johannes Fabrick (1999)
 Einsatz auf vier Pfoten – Ein Weihnachtsmärchen, US-amerikanischer Film von Kieth Merrill (2005)